, технологія керування відеорежимами графічної карти у ядрі Linux за допомогою 
 Код IATA для